Mannsville kan syfta på:

 Mannsville, Oklahoma
 Mannsville, New York